Это — список самых ярких звёзд в созвездии Сетка. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Сетка (созвездие)
Сетка